Палу (Верона) — коммуна в Италии (провинция Верона)
 Палу (Элязыг) — район в Турции (ил Элязыг)
 Палу (Сулавеси) — город в Индонезии
 Палу (государство) — средневековое индонезийское государство в центральной части Сулавеси.
 Палу, Уно (род. 1933) — советский эстонский легкоатлет-многоборец.